Micropanope är ett släkte av kräftdjur. Micropanope ingår i familjen Xanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Micropanope